Příjmení Liebl nese více různých osobností:

 František Liebl (1910–1992) – český lesník a malíř
 Otto Liebl (1903–1969) – československý politik německé národnosti
 Veronika Lieblová (1909–1997) – manželka nacistického válečného zločince Adolfa Eichmanna